

Sigle 
FEH peut désigner :
 Fire Emblem Heroes, un jeu vidéo ;
 pôle FEH (où FEH signifie Femme-Enfant-Hématologie), le bâtiment le plus récent du CHU de Caen Normandie.

Patronyme 

 Claudia Feh (1951-), une biologiste et éthologue suisse, spécialisée dans le comportement des chevaux.

Nom commun 
Feh peut désigner :
 Feh, la 38 lettre de l'alphabet arménien.